Верхненикольское — название населённых пунктов:

Россия 
 Верхненикольское — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Верхненикольское — село в Хохольском районе Воронежской области.
 Верхне-Нико́льское — село в Сасовском районе Рязанской области.